Натуральне число 1308
 1308 рік до нашої ери
 1308 рік нашої ери